Bến Lức (huyện)
 Bến Lức (thị trấn)
 Bến Lứcbrug, een brug in Long An
 Bến Lức (rivier), een rivier in de Mekong-delta, Vietnam